Araponga (ave)
 Araponga (telenovela) — telenovela de Dias Gomes e Ferreira Gullar, exibida em 1990
 Araponga (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais
 Arapongas — município do estado do Paraná

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia
Desambiguações de televisão